Фанес:
  — деревня на острове Родос, Греция.
  — советник фараона Амасиса II родом из Галикарнаса, помог Камбису II завоевать Египет.

См. также 
 Фанет — древнегреческое божество.